Vilar Chão pode ser:

 Vilar Chão - freguesia no concelho de Alfândega da Fé, Portugal
 Vilar Chão - freguesia no concelho de Vieira do Minho, Portugal

Desambiguação